Quatuor pour cordes et piano  de Georges Enesco
 Quatuor pour cordes et piano  de Georges Enesco

Voir aussi
 Quatuor avec piano